The Buccaneer (1938), een film van Cecil B. DeMille
The Buccaneer (1958), een film van Anthony Quinn